Зојајо има више значења:

 Зојајо (Уизилтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зојајо (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику